Serra Dourada bezeichnet:

 Serra Dourada (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Serra Dourada (Goiás), Gebirgszug im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Parque Estadual da Serra Dourada, Staatspark in Goiás, Brasilien
 Estádio Serra Dourada, Fußballstadion in Goiânia